Шиндер — фамилия. Известные носители:
 Шиндер, Антон Павлович (род. 1987) — украинский футболист, нападающий донецкого «Шахтёра», на правах аренды выступающий за «Ворсклу».
 Шиндер, Арон Евсеевич( 1911—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии сержант.